Jean-Marie Dufour, dit Léon Dufour est un médecin et un naturaliste français, né le  à Saint-Sever dans les Landes et mort le  dans cette même ville.

Présentation 
De 1799 à 1806, il étudie la médecine à Paris. À cette époque, il est l'ami de Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent et surveille pour lui l'impression de son Voyage dans les quatre principales îles des mers d'Afrique. L'auteur lui en est reconnaissant en affirmant dans son avis au lecteur que le zèle du jeune homme pour l'histoire naturelle « promet à cette science un de ses plus grands sujets ».

Plus tard, Dufour participe en tant que médecin à la campagne d'Espagne de 1808 à 1814. La guerre terminée, il revient s'installer dans sa ville natale.

Il a publié, durant sa vie, 232 articles sur les arthropodes, dont une vingtaine consacrés aux araignées. Il faut notamment citer ses Recherches anatomiques sur les Carabiques et sur plusieurs autres Coléoptères (1824-1826, Paris).

L'un de ces travaux publié sur «Observations sur les métamorphoses du  Cerceris bupresticide, et sur l'industrie et l'instinct entomologique de cet Hyménoptère»  inspirera Jean-Henri Fabre. Les deux hommes auront une petite correspondance.

Il est le premier à décrire la glande abdominale trouvée chez les femelles de presque tous les membres du sous-ordre Apocrita, cette glande porte son nom "glande de Dufour" . Cette glande est utilisé pour secréter des substances chimiques qui varient selon les espèces (communication, composant pour la construction d'un nid, alimentation pour les larves etc).

Une partie de sa collection (Hyménoptéra) servira à Jean Pérez pour l'établissement de son "Catalogue des Mellifères du Sud-Ouest".

Notes et références

Voir aussi

Elèves 
L'entomologiste spécialiste des hyménoptères Jean Antoine Dours (1824-1874) fut un élève de Léon Dufour.

Jean Pérez dans son "Catalogue des Mellifères du Sud-Ouest"  le cite ainsi: "J'ai plus d'une fois, aux environs de Saint-Sever, visité, il y a longues années, avec Léon Dufour, un certain talus, où, alors que mon vénéré maître était jeune,..."

Bibliographie 
 
 Chantal Boone, Léon Dufour (1780-1865) : savant naturaliste et médecin, Atlantica, Anglet, 2003, 336 p.
 Pascal Duris et Elvire Diaz, La fabrique de l’entomologie. Léon Dufour (1780-1865), Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2017 ( édition,  édition en 1987), 334 p.

Liens externes 
 
 
 Geneanet: Jean Marie “Léon" Dufour.

Entomologiste français
Naissance en avril 1780
Naissance à Saint-Sever
Décès en avril 1865
Décès à Saint-Sever